Magyarország legnagyobb települései a lakásaik száma szerint, a 2021. január 1-jei adatoknak megfelelően. A lista első tizenegy helyezettje megegyezik a lakónépesség szerinti listával.

Források 
 A Magyar Köztársaság helységnévkönyve, 2020 január 1. 
 
 Helységnévtár

Magyarország települései
Magyarországi közigazgatási rekordok